Мещеряковское сельское поселение — муниципальное образование в Верхнедонском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Мещеряковский.

История 
Мещеряковское сельское поселение включает в себя несколько хуторов. Первые из них стали образовываться ещё в 1600-е годы. Со временем численность людей и площадь территории увеличилась. Основным промыслом было рыболовство, также свое развитие получило бондарное дело. Основными строительными материалами для создания жилых домов на территории поселения были деревья, глина и известняк.

В 1961 году произошло объединение небольших колхозов в один крупный, общая площадь которого составила 1,300 гектар. Река Дон разделяла территорию этого колхоза на две части. Основным направлением работы совхоза было производство сельскохозяйственной продукции. Был построен завод и стала работать мельница. Административное здание Мещерянского сельского поселения расположено на территории хутора Мещеряковский по улице Плешакова, 3. На территории поселка расположен дом культуры, стадион, торговый центр и спортивный комплекс, построен мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне.
Мещеряковское сельское поселение входит в состав одного из десяти сельских поселений Верхнедонского района Ростовской области.

Административное устройство 
В состав Мещеряковского сельского поселения входят:
 хутор Мещеряковский,
 хутор Батальщиковский,
 хутор Громчанский,
 хутор Коноваловский,
 хутор Мрыховский,
 хутор Нижнетиховский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Мещеряковское сельское поселение

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Верхнедонского района